Елеонора Арагонска (Медина дел Кампо, 2. мај 1402 — Толедо, 19. фебруар 1445), била је арагонска принцеза из династије Трастамара, краљица Португалије у периоду 1433-1438 и регент Португалије од 1438 до 1439 године.

Биографија 

Рођена је у Медини дел Кампо 2. маја 1402. године као ћерка Фернанда I од Арагона и Елеоноре од Албукерка. Након очеве смрти (1416) њена мајка јој је уговорила брак са португалијским принцем из династије Авиз, принцем Дуартеом. Брак је склопљен 22. септембра 1428 године.

Након смрти краља Дуартеа I, 9. септембра 1438. године, по краљевој вољи Елеонора постаје регент краљевства. Ову краљеву жељу потврдио је и Кортес. Избор Елеоноре за регента довео је до великог незадовољства међу племством. У Лисабону су избили немири. На иницијативу констабла Жоао поново је сазван Кортес 1439. године који је Елеонору разрешио регенства а за новог регента изабран је Педро, војвода од Коимбре.

Након неуспеле завере да збаци Педра са положаја регента Елеонора одлази, у егзил, у Кастиљу. Елеонора од Арагона умире , услед болести, у Толеду 19. фебруара 1445 године. Према неким изворима верује се да је краљица Елеонора Арагонска отрована од стране регента Педра и Алвара де Луне.

Сахрањена је у доминиканском манастиру у Баталхи поред краља Дуартеа I.

Породично стабло

Потомство 

Елеонора од Арагона и краљ Дуарте I су имали деветоро деце :
 Жоао(1429—1433)
 Филипа (1430—1439)
 Афонсо V од Португалије (1432—1481), дванаести краљ Португалије.
 Марија (1433)
 Фернанду (1433—1470), војвода од Визеуа.
 Елеонора (1434—1467), царица Светог римског царства.
 Дуарте (1435)
 Катарина (1436—1463)
 Жоана (1439—1475), краљица Кастиље.

Референце

Литература 
 Leonora of Aragon (1405–1445) Women in World History: A Biographical Encyclopedia
 de Sousa, Antonio Caetano (1735). Historia genealogica da casa real portugueza [Genealogical History of the Royal House of Portugal] (in Portuguese). 2. Lisboa Occidental.
 Bettina Pferschy-Maleczek. Kaiserin Eleonore. // Karl Schnith (изд.), Frauen des Mittelalters. — 1997. — S. 423f.
 RODRIGUES Ana Maria S. A. (2012). As tristes rainhas : Leonor de Aragão e Isabel de Coimbra Coleção Rainhas de Portugal, vol. VII ed. Rio de Mouro/Lisboa: Círculo de Leitores
 VENTURA Margarida Garcez, ARAUJO Julieta (2011). D. Leonor de Aragão: A Triste Rainha - 1402(?)-1445. Lisboa: Academia Portuguesa da Historia / QuidNovi

Рођени 1402.
Умрли 1445.
Династија Трастамара
Краљице Португалије
Династија Авиз